Sunzu ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Mumba Sunzu (* 1985), sambischer Fußballspieler
 Stoppila Sunzu (* 1989), sambischer Fußballspieler